В этот список входят лауреаты премии имени В. И. Ленина, вручавшейся в СССР за научные заслуги с 1926 по 1935 гг. Согласно «Положению о премии В. И. Ленина за научные работы» было учреждено 5 ежегодных премий с правом экспертной комиссии присуждать за особо выдающиеся работы двойную премию.

Лауреаты, награждённые Ленинской премией после её восстановления в 1956 году, входят в список Лауреаты Ленинской премии.

1926 
 Вавилов, Николай Иванович, генетик — за научный труд «Центры происхождения культурных растений»
 Кравков, Николай Павлович (посмертно), фармаколог
 Обручев, Владимир Афанасьевич, геолог и географ
 Прянишников, Дмитрий Николаевич, агрохимик
 Чичибабин, Алексей Евгеньевич, химик-органик

1927 
 Бах, Алексей Николаевич, биохимик — за работы в области биологической химии
 Воробьёв, Владимир Петрович, анатом, бальзамировал тело В. И. Ленина — за работы в области анатомии
 Гедройц, Константин Каэтанович, почвовед и агрохимик — за работы по агрономической химии и почвоведению
 Чугаев, Лев Александрович (посмертно), химик — за работы по аффинажу благородных металлов
 Рязанов, Давид Борисович — за работы по истории революционной общественной мысли и за участие в подготовке к изданию первых томов сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса

1928 
 Архангельский, Андрей Дмитриевич, геолог
 Курнаков, Николай Семёнович, физико-химик
 Марр, Николай Яковлевич, языковед — за работы по языкознанию
 Миткевич, Владимир Фёдорович, электротехник
 Цингер, Николай Васильевич (посмертно), ботаник — за труды по ботанике

1929 

 Брицке, Эдгард Викторович, химик-технолог
 Ипатьев, Владимир Николаевич, химик
 Палладин, Александр Владимирович, биохимик
 Тулайков, Николай Максимович, агроном и почвовед
 Шухов, Владимир Григорьевич, инженер, изобретатель

Лауреаты премии имени Ленина, учреждённой Комитетом по химизации народного хозяйства Союза ССР:
 Вревский, Михаил Степанович, физико-химик
 Ферсман, Александр Евгеньевич, геохимик и минералог

1930 

 Максимов, Николай Александрович, ботаник — за работу «Физиологические основы засухоустойчивости растений»
 Писаржевский, Лев Владимирович, химик
 Самойлов, Александр Филиппович, физиолог
 Скадовский, Сергей Николаевич, гидробиолог — за работы по применению методов физической химии к изучению биологии пресных вод
 Чернышёв, Александр Алексеевич, физик-электротехник — за работы в области радио и электротехники

Лауреаты премии имени Ленина, учреждённой Комитетом по химизации народного хозяйства Союза ССР:
 Демьянов, Николай Яковлевич, химик-органик

1931Награждение советских ученых премией имени Ленина за 1931 г. // Журнал «Разведка недр», 1932, № 2 (январь) Google Books  

 Вильямс, Василий Робертович, почвовед
 Губкин, Иван Михайлович, геолог — за научные труды по нефтяной геологии
 Мандельштам, Леонид Исаакович, физик
 Ухтомский, Алексей Алексеевич, физиолог
 Фрумкин, Александр Наумович, электрохимик

 (?) Фридман, Александр Александрович (посмертно), математик, физик и геофизик — «за выдающиеся научные работы».

1934 

 (?) Виноградов, Александр Павлович, геохимик
Лауреаты премии имени Ленина, учреждённой Комитетом по химизации народного хозяйства Союза ССР:
 Зелинский, Николай Дмитриевич, химик-органик

1935 
 Варга, Евгений Самуилович — за книгу «Новые явления в мировом экономическом кризисе» (М., 1934)
 Мендельсон, Лев Абрамович — за исследование и обобщение новых материалов к работе В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (опубл. в 1934)
 Степанова, Евгения Акимовна — за книгу «Фридрих Энгельс» (М., 1935)

Примечания

Литература 
 Постановление СНК СССР от 23 июня 1925 «Об учреждении премий имени В. И. Ленина за научные работы»
 БЭС, М., «Советская энциклопедия», 1988
 Организация науки в первые годы Советской власти: (1917—1925). Сборник документов. — Л., «Наука», 1968
 Организация советской науки в 1926—1932 гг. Сборник документов. — Л., «Наука», 1974
 Альфа и омега: Краткий справочник / Перевод с эстонского. — Таллин: Валгус, 1987

Ссылки 
 Первые лауреаты премий им. В. И. Ленина // Вестник АН СССР, 1967, № 6, стр. 75—83
 Борисов Ю. С. Из истории Ленинских премий // Журнал «История СССР», 1957, № 1, стр. 225—232
 Меньшиков А. Э. Деятельность Коммунистической академии в области поощрения научных достижений в СССР на примере премии им. В. И. Ленина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2018. № 1. С. 61—71.
 Постановления СНК СССР об учреждении премии им. В. И. Ленина за научные работы; положение, состав комиссии и протоколы заседаний комиссии по присуждению премии, списки награждённых. // АРАН. Ф.350. Оп.1. Д.38.
 Выписка из протокола № 2 заседания Комиссии по присуждению премии им. В. И. Ленина за научные труды, список членов Комиссии. // АРАН. Ф.350. Оп.1. Д.212.
 Выписка из протокола заседания комиссии по присуждению премии им. В. И. Ленина за научные труды при Комакадемии, переписка с Наркомпросом РСФСР. // АРАН. Ф.350. Оп.1. Д.346.

Списки лауреатов премий
Премии СССР